sansa (muziekinstrument), een snaarinstrument
Sansa (Pyrénées-Orientales), een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Orientales
Sansa Airlines, een luchtvaartmaatschappij uit Costa Rica
Sansa (lettertype), een lettertype van Fred Smeijers